Vaika peut renvoyer à :

 Vaika, un groupe d'îles en Estonie
 Alumine Vaika, une île de ce groupe
 Keskmine Vaika, une autre île de ce groupe
 Ülemine Vaika, une autre île de ce groupe
 Alumine Vaika saar, une île du comté de Saare, en Estonie.

Homonymie